Славки — село
 Славки — співочі птахи